Il singolare del BB&T Atlanta Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma si è ritirato dall'attività agonistica nel 2012.

In finale John Isner ha sconfitto Kevin Anderson per 63-7, 7-62, 7-62.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  John Isner (campione)
 Kevin Anderson (finale)
 Ivan Dodig (quarti di finale)
 Igor Sijsling (secondo turno)

 
<li>  Lu Yen-Hsun (secondo turno)
<li>  Mardy Fish (primo turno)
<li>  Lleyton Hewitt (semifinale)
<li>  Evgenij Donskoj (secondo turno)

Wild card 

  Christian Harrison (secondo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

<li>  Rhyne Williams (secondo turno)

Qualificati 

  Matthew Ebden (secondo turno)
  Kevin King (primo turno)

<li>  Tim Smyczek (primo turno)
<li>  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BB&T Atlanta Open 2013
ATP World Tour 2013